Kiebach ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Kiebach (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft von Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Kiebach ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Jürgen Kiebach (1930–1995), deutscher Filmarchitekt und Oscar-Preisträger

Siehe auch:
 Kühbach